Cassell & Co — британское книжное издательство, основанное в 1848 году Джоном Касселлом (1817—1865). В 1890-х годах стало международной издательской группой.

В 1995 году издательство Cassell & Co поглотило компанию Pinter Publishers. В декабре 1998 года оно, в свою очередь, стало частью Orion Publishing Group. В январе 2002 года импринты Cassell, включая Cassell Reference и Cassell Military, были объединены с импринтами Weidenfeld, став частью нового подразделения под названием Weidenfeld & Nicolson Ltd. Cassell Illustrated остаётся импринтом издательства Octopus Publishing Group.

История 

Основателем компании стал Джон Касселл (1817—1865), который перепробовал профессии плотника, проповедника, торговца чаем и кофе, прежде чем занялся издательским делом. 1 июля 1848 года вышел первый номер еженедельной газеты «Стандарт свободы», пропагандировавшей религиозную, политическую и коммерческую свободу. Другим популярным изданием, созданным Касселом, стал «Друг рабочего». В 1849 году Касселл совмещал издательское дело и бакалейный бизнес. В 1851 году его растущие потребности привели к тому, что он арендовал часть La Belle Sauvage, лондонской гостиницы, которая в Елизаветинской Англии служила театром. Бывшая гостиница была снесена в 1873 году, чтобы освободить место для железнодорожного виадука, а рядом были построены новые помещения. La Belle Sauvage была окончательно разрушена в 1941 году во время бомбардировок Второй мировой войны.

Томас Диксон Галпин, родившийся в Дорчестере (графство Дорсет), и Джордж Уильям Петтер, родившийся в Барнстапле (графство Девон), были партнёрами в полиграфической фирме. После банкротства Джона Касселла в июне 1855 года они приобрели издательскую компанию вместе с долгами. В период с 1855 по 1858 годы типография работала под названием Petter and Galpin.

После банкротства в 1858 году Джон Касселл стал младшим партнёром, а фирма была переименована в Cassell, Petter & Galpin. С приходом в 1878 году ещё одного партнёра Роберта Тёрнера компания стала называться Cassell, Petter, Galpin & Company. Петтер вышел на пенсию в 1883 году, и компания стала называться Cassell and Company, Ltd. В 1888 году Петтер умер, Галпин ушёл с поста управляющего директора, а Тёрнер стал ее председателем компании. Сохранилась газетная реклама от июля 1887 года, нижний колонтитул которой гласил: «Cassell & Company, Limited, Ладгейт-Хилл, Лондон, Париж, Нью-Йорк и Мельбурн».

Сэр Томас Уэмисс Рид был генеральным директором до 1905 года, когда Артур Сперджен возглавил фирму и вдохнул в неё новую жизнь. Вместо издания журналов Сперджен сосредоточился возрождении книжного бизнеса. В 1923 году акции компании были размещена на фондовой бирже, а несколько лет спустя журналы, принадлежащие компании, были проданы Amalgamated Press. 

В 1969 году Cassell была приобретена американской компанией Crowell Collier & Macmillan (позже переименованной в Macmillan Inc.). В 1982 году Macmillan продал Cassel телерадиосети CBS. В 1986 году Cassell выкупила группа венчурных инвесторов во главе с Филлипом Старроком.

В октябре 1992 года Cassell & Co купила издательство Victor Gollancz Ltd у Houghton Mifflin. В декабре 1998 года компания была поглощена издательством Orion Publishing Group. В 1999 году академические и религиозные издания Касселла были объединены с американской компанией Continuum, став частью Continuum International Publishing Group.

Издания 
 Cassell’s Magazine
 Cassell’s Saturday Journal (1883—1921)
 Cassell’s Weekly (1923), позднее T.P.'s & Cassell’s Weekly (1923—1927)
 Chums (1892—1934)
 The Echo (1868—1905)
 The Lady’s World (1886), позднее The Woman’s World (1887—1890), под редакцией Оскара Уайльда
 Little Folks (1871—1933), под редакцией Сэма Хилд Хеймера (1895—1907)
 The Illustrated Magazine of Art (1853-54), позднее The Magazine of Art (1878—1904)
 The New Magazine (1909—1927)
 The New Penny Magazine (1898—1902), позднее The Penny Magazine (1903—1925) и Cassell’s Popular Magazine (1925)
 The Quiver (1861—1956)
 The Story-Teller (1907—1937)
 The Work'' (1889—?)

Примечания 

Издательства Великобритании
Компании, основанные в 1848 году